ASR (Answer Seizure Ratio) — в цифровой телефонии статистический параметр, показывающий качество связи в заданном направлении через определённую АТС или коммутатор.
 ASR (Automatic Slip Regulation, Acceleration Slip Regulation, Anti-Slip Regulation) — одно из маркетинговых названий антипробуксовочной системы, устанавливаемой на транспортные средства с целью повышения безопасности движения. Применяется для предотвращения пробуксовки ведущих колёс и, как следствие, потери сцепления с дорожным покрытием. У разных производителей носит названия TCS (Traction Control System), DTS (Dynamic Traction Control), ETS (Electronic Traction System) и т. д. 

 ASR (Aggregation Service Router), также SAR (Service Aggregation Router)  — семейство маршрутизаторов агрегированных услуг.
 ASR (Automatic Speech Recognition) — компьютерная технология автоматического распознавания речи.
 ASR (Automated System Recovery) — функция автоматического восстановления системы, применявшаяся в Windows XP.